Francisco José Delgado puede referirse a:

 Francisco José Delgado (1968 –), periodista español;
 Francisco José Delgado (1907–1998), periodista, escritor y político venezolano;
 Francisco José Delgado (s. XIX), primer párroco de la iglesia de Santa Lucía, Maracaibo, Venezuela.

en:Francisco José Delgado